Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 28 і 29 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Запливи розпочалися 28 липня о 09:56.

Півфінали
Півфінали розпочались 28 липня о 18:46.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 29 липня о 17:32.

Примітки 

50 метрів батерфляєм (жінки)